Гіндарі () — комуна в Румунії, у повіті Муреш.
 Гіндарі () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Гіндарі.
 Гіндарі () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Лалошу.